Городско́е поселе́ние Се́ргиев Поса́д — упразднённое муниципальное образование (городское поселение) в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области; включает 26 населённых пунктов, крупнейший из которых — город Сергиев Посад.

Временно исполняющий полномочия главы администрации городского поселения — Потякин Юрий Александрович

История 
Данный тип муниципальных образований был предусмотрен в законе 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и введён в ходе муниципальной реформы.

Городское поселение Сергиев Посад было образовано согласно закону Московской области от 28 февраля 2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

В состав городского поселения Сергиев Посад вошли город Сергиев Посад и ещё 26 населённых пунктов позже упразднённых административно-территориальных единиц — Березняковского, Мишутинского, Наугольновского и Тураковского сельских округов.

В феврале 2011 года был изменён устав городского поселения: были отменены всеобщие выборы главы поселения и введена должность сити-менеджера. 7 апреля 2011 года главой Сергиева Посада стал Евгений Анатольевич Душко.

22 августа 2011 года глава города Евгений Душко был застрелен в своём автомобиле.

Новым главой городского поселения стал Хейсин Виктор Михайлович, избранный Советом депутатов 26 августа 2011 года, однако 12 июля 2012 года В.М. Хейсин сложил полномочия главы поселения.

14 октября 2012 года главой был избран Гончаров Василий Дмитриевич. В марте 2014 года он также сложил свои полномочия в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющим обязанности главы стал Слепцов Владимир Витальевич.

Законом Московской области от 20 марта 2019 года Сергиево-Посадский муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав поселения 1 апреля 2019 года были объединены в единое муниципальное образование — Сергиево-Посадский городской округ.

С 6 сентября 2019 года деревня Зубачёво вошла в состав Сергиев Посада.

Географические данные 
Общая площадь территории муниципального образования — 224,41 км² (при этом площадь города Сергиев Посад — 50,40 км²).

Городское поселение Сергиев Посад расположено в центре Сергиево-Посадского муниципального района. Муниципальное образование граничит с:

 сельским поселением Шеметовское (на севере),
 сельским поселением Реммаш (на севере),
 городским поселением Пересвет (на северо-востоке),
 городским поселением Скоропусковский (на востоке),
 сельским поселением Березняковское (на востоке),
 сельским поселением Лозовское (на юго-востоке),
 городским поселением Хотьково (на юге-западе),
 сельским поселением Васильевское (на западе).

Население

Состав 
В состав городского поселения Сергиев Посад входят 26 населённых пунктов:

С 6 сентября 2019 года деревня Зубачёво вошла в состав Сергиев Посада.

Органы местного самоуправления 
Органами местного самоуправления городского поселения Сергиев Посад согласно уставу являются:
 Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад — представительный орган муниципального образования;
 Глава городского поселения Сергиев Посад;
 Администрация городского поселения Сергиев Посад — исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
 Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Сергиев Посад — контрольный орган муниципального образования.

Совет депутатов
Совет депутатов является представительным органом местного самоуправления городского поселения Сергиев Посад. Совет состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года.

Совет депутатов принимает устав и бюджет, выбирает главу поселения.

Глава городского поселения
На досрочных выборах Главы городского поселения Сергиев Посад, проводимых 18 мая 2014 года, победу одержал представитель местного отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия» Букин Виктор Валерьевич.

Администрация
Администрация городского поселения является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и обладает правами юридического лица.

Адрес администрации городского поселения: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 169. Тел./факс справочно-информационной службы: 8 (496) 551-33-02.

См. также 
 Городское поселение
 Административно-территориальное деление Московской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Сергиев Посад
 

Упразднённые муниципальные образования Сергиево-Посадского района
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2019 году